

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Bocianowo – część miasta Bydgoszcz
 Bocianowo – część wsi Płocicz w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński
 Bocianowo – przysiółek osady Bęsia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Kolno

Zobacz też 
 Bocian, Bociany
 Bocianówka, Bocianówko
 Między nami bocianami